Elezioni presidenziali in Kenya dell'agosto 2017 – elezioni tenutesi in occasione delle elezioni generali
Elezioni presidenziali in Kenya dell'ottobre 2017 – elezioni tenutesi dopo l'annullamento delle elezioni presidenziali tenutesi nell'agosto precedente